El Ouldja – comune dell'Algeria nella provincia di Relizane
El Ouldja – comune dell'Algeria nella provincia di Sétif

Altre voci 
El Oueldja – comune dell'Algeria nella provincia di Khenchela